Бе́тел ( , ) — город, расположенный у западного побережья штата Аляска, США, в 550 км к западу от Анкориджа. Доступный только по воздуху и реке, Бетел является главным портом на реке Кускоквим, административным и транспортным узлом для 56 деревень в дельте реки Юкон-Кускоквим.

География 

Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 126 км², из которых 113 км² приходится на сушу и 13 км² — на водные ресурсы. Всего 10.39 % общей площади города занято водой.

Климат 

Бетел имеет субарктический климат (Dfc согласно классификации климата Кёппена) с длинной, временами снежной, и очень холодной зимой, и коротким, мягким летом. Тёплых дней с температурой выше 21 C° наблюдается в среднем всего 13 за лето.

 Среднегодовая температура — -0,8 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 5,2 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 71 %

Города-побратимы 
  Анадырь, Россия (1989)

Примечания

Ссылки 
 City of Bethel

Города Аляски
Населённые пункты Бетела